Америка — частина світу в західній півкулі Землі.
 Америка — неофіційна, широковживана назва США

Періодичні видання

 Америка — перший часопис української діаспори США;
 Америка — українська католицька газета, яка виходить від 1912 в місті Нью-Бритіш (штат Коннектикут), видання Союзу українців-католиків «Провидіння».
 916 Америка - астероїд головного поясу, відкритий 7 серпня 1915 року.

Польща 
 Америка — село українського Закерзоння (в історичному Надсянні), що знаходиться тепер у Польщі, розташоване у  Люблінському воєводстві Грубешівського повіту, гміни Мірче.

Див. також 

 Латинська Америка
 Південна Америка
 Північна Америка
 Центральна Америка